UVF puede referirse a:
Fuerza Voluntaria del Ulster (en inglés: Ulster Volunteer Force);
Aeropuerto Internacional Hewanorra, en Santa Lucía, según su código IATA; oUnion Vélocipédique Française'', organización predecesora a la Federación Francesa de Ciclismo.

Siglas